dawne gminy:
 gmina Drozdowo – dawna gmina wiejska, powiat łomżyński, woj. białostockie
 gmina Drozdowo – dawna gmina wiejska, powiat piski, woj. olsztyńskie